Luling désigne :

Luling, une ville située en Louisiane ;
Luling, une ville située dans le Texas.

Voir aussi 
Günter Lüling, théologien.

Homonymie de toponyme